Patrick Sullivan (n. 1982), calciatore irlandese
 Patrick Sullivan (n. 1988), cestista statunitense
 Patrick Sullivan (1887-1933), fumettista e animatore australiano